Dům u Mouřenína může být:

Dům U Mouřenína (Opava) – barokní dům v Opavě
Dům U Mouřenína (Svitavy) – měšťanský dům ve Svitavách